Чемпионат России по баскетболу 2002/2003 является 12 сезоном Суперлиги «А» Российской федерации по баскетболу. По итогам прошедшего сезона была осуществлена реформа Чемпионата России. Из Суперлиги были выделены два дивизиона: Суперлига «А» — высший дивизион и Суперлига «Б» — второй дивизион чемпионата России. В новом сезоне в Суперлиге «А» выступили десять лучших команд по итогам минувшего сезона, к которым добавили казанский «Технологический университет».
В регламент соревнования были внесены следующие правила:
 каждый клуб сможет заявить не более трех иностранных игроков;
 в ближайшие два сезона ни один клуб не может покинуть Суперлигу, а вот увеличится число клубов в дивизионе «А» может;
 каждая команда, играющая в Суперлиге «А», обязана иметь фарм-клуб в низших дивизионах или участвовать в первом розыгрыше Детской юношеской баскетбольной лиги.

Перед началом чемпионата на базе женской баскетбольной команды Самарского аэрокосмического госуниверситета (СГАУ) был учрежден ОАО «Волгабурмашем» клуб «ВБМ-СГАУ».

Регламент 
Регулярный чемпионат проходил в три этапа. Сначала одиннадцать участников сыграли в два круга (с 10 октября 2002 г. по 23 февраля 2003 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (20 игр для каждой команды).

На втором этапе (с 28 февраля по 10 апреля 2003 г.) команды, занявшие с 1 по 6-е место, в двухкруговом турнире (10 игр для каждой команды) разыграли звание чемпиона Суперлиги. Очки, набранные на первом этапе, сохраняются. Худшие 5 команд по такой же схеме разыграли 7—11-е места, а также две путёвки в 1/4 финала плей-офф (7-е и 8-е места).
«Сетка» плей-офф сформировалась по результатам регулярного чемпионата: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Все серии плей-офф проводились до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра — на площадке команд, указанных вторыми в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра — на площадке команд, указанных первыми.

Участники

Регулярный чемпионат

1 этап 
{| align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=120|Клуб
!width=50| УГМК 
!width=50| ВБМС
!width=50| ДинЭн 
!width=50| Дин(М) 
!width=50|ВолЧв
!width=50|БалЗв
!width=50| ТехУн
!width=50| Надеж 
!width=50|Слав
!width=50|Дин(К)
!width=50|Спарт
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"| УГМК ||bgcolor="#98A1B2"| ||78:63||80:57||97:64||81:69||87:58||78:48||85:47||113:60||78:56||92:54
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|ВБМ-СГАУ||101:97||bgcolor="#98A1B2"| ||87:84||89:66||88:78||101:84||95:60||77:68||84:56||103:55||97:65
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Динамо-Энергия||75:77||69:79||bgcolor="#98A1B2"| ||107:96||93:77||107:73||78:76||82:74||92:68||90:74||101:56
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Динамо (М)||72:78||72:97||79:82||bgcolor="#98A1B2"| ||79:88||94:87||91:43||77:54||90:67||80:75||83:74
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Вологда-Чеваката||60:70||62:79||59:67||84:81||bgcolor="#98A1B2"| ||80:76||101:88||81:67||73:46||75:76||73:69
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Балтийская Звезда||62:105||71:90||80:54||87:90||70:65||bgcolor="#98A1B2"| ||86:82||94:58||83:52||102:95||101:77
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Технологический университет||54:63||74:89||68:71||99:89||73:58||62:81||bgcolor="#98A1B2"| ||84:64||88:72||82:63||90:66
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Надежда||68:90||78:90||60:76||60:82||75:64||76:49||68:64||bgcolor="#98A1B2"| ||80:62||62:61||88:63|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Славянка||61:93||89:100||77:88||86:70||88:84||91:84||73:69||82:96||bgcolor="#98A1B2"| ||63:60||91:67|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Динамо (К)||56:74||68:74||58:73||59:80||67:68||79:67||85:60||64:54||79:75||bgcolor="#98A1B2"| ||72:74
|- align=center style="background:#FFFFFF"
|bgcolor="#98A1B2"|Спартак||51:97||71:98||82:84||99:108||82:80||93:91||77:82||95:87||79:87||110:72||bgcolor="#98A1B2"|
|}

 Таблица чемпионата 

 2 этап 
 Турнир за 1 — 6-е места Турнир за 7 — 11-е места Плей-офф 
В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Суперлиги А.

 Финал 

 Итоговое положение 

 4. Динамо (М) 5. Балтийская Звезда 6. Вологда-Чеваката 7. Технологический университет 8. Надежда 9.  Славянка-ЧКПЗ  10. Динамо (К) 11. Спартак Лучшие в сезоне 
По итогам сезона были названы обладатели индивидуальных призов:  самый ценный игрок — Анна Архипова,  лучшая нападающая — Елена Баранова,  лучшая центровая — Иоланда Гриффит,  Мисс чемпионата — Делиша Милтон-Джонс (все — УГМК),  лучшая защитница — Оксана Рахматулина,  лучший шестой игрок — Ольга Артешина (обе — ВБМ-СГАУ),  Надежда года — Ольга Подковальникова (Вологда-Чеваката).  Лучший тренер чемпионата стал наставник УГМК Зоран Вишич, а  Человеком года признан совладелец екатеринбургского клуба Шабтай Калманович.

 Лучшие 25 российских баскетболисток в сезоне 2002/2003 
По представлению тренерского совета РФБ утвердила список 25 лучших баскетболисток России в сезоне-2002/2003.
 Первая пятёрка: Анна Архипова (УГМК), Ольга Фирсова (Наймушина) (ВБМ-СГАУ), Александра Латышева (Фоменко) (Динамо (М)), Вера Шнюкова (УГМК), Екатерина Демагина (ВБМ-СГАУ).
 Вторя пятёрка: Илона Корстин (Бурж, Франция), Оксана Рахматулина (ВБМ-СГАУ), Диана Густилина (УГМК), Анастасия Пименова (Вологда-Чеваката), Юлия Миронова (Балтийская Звезда)
 Третья пятёрка: Юлия Токарева (Скопа) (Динамо (М)), Ольга Артешина (ВБМ-СГАУ), Светлана Абросимова(Беретта-Фамилья, Италия), Наталья Водопьянова (Гдыня, Польша), Екатерина Сытняк (Спартак (Ног))
 Четвёртая пятёрка: Елена Баранова (УГМК), Татьяна Щеголева (Мондевиль, Франция), Жанна Келлер (Динамо-Энергия), Анастасия Довидович (Динамо (К)), Татьяна Бокарева (Глория-МИИТ)
 Пятая пятёрка:''' Ирина Осипова (УГМК), Мария Степанова (ВБМ-СГАУ), Мария Калмыкова (Динамо-Энергия), Ольга Подковальникова (Вологда-Чеваката), Смородина Любовь (Надежда)

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2002/2003
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания 

2002 год в баскетболе
2003 год в баскетболе